Суперкубок Белоруссии по футболу 2012 года — 3-й розыгрыш Суперкубка Белоруссии, ежегодного футбольного матча, в котором встречаются чемпионы Высшей лиги чемпионата Белоруссии и обладатели Кубка Белоруссии предыдущего сезона.

Матч состоялся 6 марта 2012 года и прошёл в минском «Футбольном манеже». В нём приняли участие футбольный клуб БАТЭ из Борисова, чемпион Белоруссии 2011, и футбольный клуб Гомель, обладатель Кубка Белоруссии 2010/11.

Победив со счётом 2:0 трофей, впервые в своей истории, выиграли гомельчане. Оба мяча у победителей забил Вячеслав Глеб: сначала прямым ударом со штрафного, а затем после сольного прохода.

Отчёт о матче

Составы

Статистика матча

См. также 
 Чемпионат Белоруссии 2011
 Кубок Белоруссии 2010—2011

Ссылки 
 Футбол. Суперкубок Беларуси. БАТЭ — «Гомель». Полное собрание сочинений

2012
Футбол в Европе в 2012 году
Март 2012 года
Футбольные соревнования в Минске
События 6 марта
Спорт в Белоруссии в 2012 году
Матчи ФК БАТЭ
ФК «Гомель»